Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alex Bogomolov, Jr. e Frédéric Niemeyer che hanno battuto in finale Markus Hantschk e Alexander Peya 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Julian Knowle (quarti di finale)
 George Bastl /  Brandon Coupe (quarti di finale)

 Federico Browne /  Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Kevin Kim (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2003